Сонцевики (Heliozoa) — поліфілетична група амебоїдних протистів
 Сонцевики (Nymphalidae) — родина денних метеликів:
 Сонцевик фау-біле
 Сонцевик павиче око
 Сонцевик кропив'яний
 Сонцевик адмірал
 Сонцевик будяковий

Інше 
 Сонцевик (Zeus) — рід риб родини зевсових, ряду Зевсоподібні

Див. також 
 Соняшник — рід рослин родини Айстрових
 Сонечка — родина комах ряду твердокрилих